Доисторический период Украины — период человеческого заселения территории нынешней Украины, начиная с ранних гоминид и вплоть до начала нашей эры, когда в исторических источниках появляются свидетельства о славянских культурах на территории Украины.

Палеолит 
Галечные индустрии олдувайских стоянок Южного берега Крыма типа Эчки-Дага, Гаспры, Ай-Петри, Мыса Маячный (близ Севастополя) и других подобных в Крыму относятся к интервалу между Дунай-Гюнцем и Гюнц-Минделем. Стоянка Непоротово VI на правом берегу Днестра вблизи села Непоротово Сокирянского района Черновицкой области находит аналогии в материалах VII и VI культурно-хронологических комплексов Королёво и относится к интервалу Гюнц-Миндель/Миндель (900 и 780 тыс. л. н.).

Артефакты стоянки Королёво VII из села Королёво в Закарпатье обнаружены в зоне обратной намагниченности (900 тыс. лет назад). Слой Королёво VI относится к верхней части внутриминдельской палеопочвы (600 тыс. лет назад). К нижнему палеолиту относится серия местонахождений Среднего Подонцовья, расположенная в пределах Станично-Луганского и Краснодонского райононов Луганской области у сёл Вишнёвый Дол, Макарово, Пионерское, Красный Деркул.

К раннему и среднему палеолиту также относятся стоянки Лука-Врублевецкая, Головчинцы-1 (0,9—1,2 млн л. н., Меджибож 1, Меджибож А (Меджибож, Летичевский район, Хмельницкая область) и Маслово (Шполянский район, Черкасская область) на Южном Буге, Гаспра в Крыму, Малый Раковец IV близ села Малый Раковец Иршавского района Закарпатской области, Бабин I, Букивна IV на Днестре, Кодак на Днепре. Ашельские памятники Крыма: Заскальная IX, Шары I—III, нижний слой стоянки Киик-Коба, Кабази II, Шар IV, Красный Мак и др.

В слое 1 стоянки  предполагаемые очаги датируются возрастом ок. 380 тыс. лет назад.

Три нижних слоя стоянки Непоротово-7 относятся к молодовскому варианту индустрии Леваллуа ( MIS 6, , MIS 4, MIS 3).

Мустьерские стоянки исследованы в пещерах горного Крыма: Киик-Коба, Волчий грот, Шайтан-Коба, Чокурча, Староселье, Ак-Кая, Заскальная V, Заскальная VI, Пролом II (аккайская мустьерская культура), Кабази, Аджи Коба I и др. В Закарпатье к мустье относятся верхние слои в Королёво, Рокосово, на Буковине — Кетросы, в Поднестровье — нижние слои Молодова I (горизонты 1—5), Молодова V (горизонты 11—12), Кормань IV, на Подолье — Большой Глибочок, Пронятин, на Житомирщине — Рихта, Житомирская, в Надпорожье — Орёл, в Донбассе — Антоновка I, Антоновка II (антоновская культура), Курдюмовка, Званивка, Белокузьминовка, Стинка 1-2, Осыпки на Днестре близ Хотина (стинковская мустьерская культура). 

Типичный микок характеризуется материалами аллювиального комплекса стоянки Кетросы, а также единичными находками, включая типичный сердцевидный бифас с реки Смотрич на окраине Негина. Ранние комплексы микока отмечены на восточной окраине ареала, в то время как «восточно-микокские» элементы распространяются в пленигляциале. Бифасы крупных размеров, в их числе скребло с частично двусторонней обработкой, которые обычны в микокском слое 5 Стинки 1.

Найденная в Романково в 1957 году при строительстве Днепродзержинской ГЭС бедренная кость человека синхронна ископаемой фауне и орудиям позднего мустье и принадлежит, по мнению Е. Н. Хрисанфовой палеоантропу.

Известны верхнепалеолитические стоянки Высь, Мезинская, Пушкари I, Стинка, Мира, Буран-Кая III слой С, Королёво II, Бугорок, Погон, Радомышль, , Киевокирилловская, Новгород-Северская, Чулатово, Бужанка, Сюрень I, Качинский Навес, Аджи-Коба I и др.

К селетоидным комплексам Украины относятся стоянки: Стинка, Королёво II в Закарпатье, Мира под Запорожьем, Буран-Кая III слой С в Крыму, Высь в Кировоградской области. Куличивка слой III в Волыно-Подолии относится к ориньякоидному технокомплексу. Стоянками Молодова представлена молодовская культура верхнего палеолита.

В финальном палеолите на территории Украины представлены свидерская культура (вплоть до Крыма), красносельская культура (на территории современного украинского Полесья) и другие.

Находки останков верхнепалеолитических людей известны из Чулатово 1, Новгород-Северской стоянки, Анетовки II, Миры, Кормана IV, Городка II, Сюрени, Буран-Каи III. В Староселье найдено погребение ребёнка вида Homo sapiens с отдельными неандерталоидными признаками.

Мезолит 
12-10 тысяч лет назад, в эпоху мезолита, отступление ледника, общее потепление и формирования европейских географически ландшафтных зон, близких к современным способствовало интенсивному заселению территории Украины. Выделяют три больших ареала мезолитических племён: южный — в степях Северного Причерноморья и Приазовья и в Крыму, лесостепной — в Среднем Поднепровье и бассейне Северского Донца и лесной — в нынешних северных регионах Украины. Параллельно шло и улучшение материальной культуры: в это время люди перешли на относительно оседлый образ жизни, начали одомашнивать животных, строить полуземляные дома с сплетёнными из лозы стенами, обмазанными глиной, охотиться с помощью лука и стрел, использовать примитивную леплённую посуду для варки пищи.

В это время на территории Украины в основном была представлена группа культур «степного мезолита»: гребениковская, белолесская (Белолесье), анетовская, сероглазовская и ряд других. В одной из пещер Горного Крыма расположен мезолитический памятник Мурзак-Коба.

Концом IX—VII тыс. до н. э. датируется зимовниковская культура, существовавшая в бассейне Дона и степном Подонцовье.

Древнейшие данные по палеогенетике с территории Украины относятся к мезолитическому могильнику Vasilyevka. У обитателей могильника Vasilyevka, живших 11—9 тыс. л. н., определены Y-хромосомные гаплогруппы I2a1, I2a2a-P220, R1a, R1b1a2-V88 и митохондриальные гаплогруппы U4b, U5a2, U5b2.

Неолит 

В то время как в Европе наступил неолит, на большей части Украины доминировали субнеолитические культуры, то есть сохранившие многие характеристики мезолита. Среди них важную роль играла днепро-донецкая культура. Антропологически представители днепро-донецкой культуры были выраженными кроманьонцами. С юга на территорию Украины с территории Балкан проникают носители балканских неолитических культур, которые столкнулись с местной буго-днестровской культурой.
Распространение земледелия и скотоводства на землях Украины в эпоху неолита.
Земледелие и скотоводство позволяли, используя природу, выращивать ежегодно новые растения и увеличивать поголовье домашних животных — то есть воссоздавать природные богатства.
Вот почему новые виды деятельности человека учёные условились называть воспроизводственными.
Земледелие и скотоводство возникли в последний период каменного века, который называют неолитом.
Территория Украины не относится к регионам, где возникли земледелие и скотоводство.
Однако местные охотники в течение 8-6 тыс. гг перенимали новые виды человеческой деятельности от жителей Центральной Европы, которые, в свою очередь, заимствовали их от переселенцев из Передней Азии. Поэтому опыт земледельцев и скотоводов наши давние предки усваивали от разных народов.
Появление земледелия подтолкнуло людей к изобретению первого искусственного материала — керамики (выжженная глина). Из неё изготовляли разнообразную посуду для хранения зерна и приготовления блюд. У каждого из народов были свои любимые формы горшков и они отдавали предпочтение тем или иным узорам.
Поскольку названия древних народов не сохранились, учёные пользуются условными, пользуясь понятием археологической культуры.
По данным археологов, на наших землях в эпохи неолита и энеолита было немало очагов земледелия и скотоводства. Они принадлежали к разным археологическим культурам, центры которых располагались в Юго-Западной и Центральной Европе, а земли Украины были восточной границей их распространения.

У неолитических жителей могильника Вовниги 2, живших ок. 7,3 тыс. л. н., определена Y-хромосомная гаплогруппа I2a2a1b1b и митохондриальные гаплогруппы U4b, U5a2, у представителя днепро-донецкой культуры из Вовниги 2, жившего ок. 6,3 тыс. л. н., определена митохондриальная гаплогруппа U4 и Y-хромосомная гаплогруппа R1a. У неолитических обитателей могильника Дереивка I, живших на мысе реки Омельник ок 7,5—6,8 тыс. л. н., определены митохондриальные гаплогруппы U4b1a1a, U5a1b, U5b2b1 и Y-хромосомные гаплогруппы R, R1, R1a, R1b1, I, I2a2a1b, I2a2a1b1.

Меднокаменный век 

Период энеолита (медный век) представлен трипольской культурой, памятники и периоды которой исследователи разделяют на три этапа: ранний (5400 — 4600), средний (4600—3500/3200) и поздний (3500/3200 — 2 700 гг. до н. э.). Трипольская культура была также широко распространена на территории Румынии. Кроме того известны такие археологические культуры, как малицкая, волыно-люблинской расписной керамики, воронковидных кубков, болградский вариант культуры Гумельница (в болгарской версии — культура Варна), кроме того в степной зоне — среднестоговская историко-культурная общность (ранее — среднестоговская культура, ныне в ней выделяют новоданиловскую, квитянскую, стоговскую, дереивскую и другие культуры, нижнемихайловская. Кроме того в медном веке продолжали существовать такие культуры предшествующей эпохи, как днепро-донецкая (в Поднепровье), азово-днепровская, ямочно-гребенчатой керамики в лесной зоне. Таким образом в медном веке на территории современной Украины сосуществовали группы населения с различными видами хозяйства (от земледельцев и скотоводов до охотников и рыболовов, различным уровнем социально-экономического развития. К примеру, трипольцы уже во второй половине 5 тыс. до н. э. создали систему вождеств и крупные населённые пункты (до 5—10 тыс. чел.) и в дальнейшем развивали эту систему, достигшую вершины развития в первой половине 4 тыс. до н. э., когда существовали такие поселения, как Тальянки (ок. 340 га), Майданецкое (ок. 200 га) и другие. Они были экономическими, политико-административными, военными и религиозными центрами значительной округи. На одном из поселений у с. Небелевка в Кировоградской области площадью ок. 300 га были открыты остатки храмового комплекса площадью ок. 1200 м² с семью алтарями. Возникло разделение труда — как внутри поселений (кремнеобработка, гончарство, ткачество, металлообработка) так и между территориями (в первую очередь добыча сырья — меди, кремня и его первичная переработка).

В результате дальнейшего развития культуры ямочно-гребенчатой керамики возникла марьяновская культура, распространённая на территории лесостепной Украины и левобережного Полесья.

В результате масштабного экономического кризиса после 3200 года до н. э., вызванного изменениями в окружающей среде (началось похолодание — пиорское колебание), при участии населения многих культур, в том числе воронковидных сосудов, шаровидных амфор (западноволынский, восточноволынский и подольско-молдавский варианты), шнуровой керамики, нижнемихайловской, постмариупольской и других складывается ряд посттрипольских культур (или локальных вариантов Триполья — софиевского, трояновского, городского, серезлиевского и др.), в том числе и с участием степного населения. Утрачиваются яркие черты материальной культуры Триполья — глинобитные постройки, расписная керамика, статуэтки. Эта эпоха согласно тенденциям удревнения начала бронзового века (3400 год до н. э.) вполне может быть к нему отнесена.

Часть представителей трипольской культуры приняли участие в формировании усатовской культуры. Изучение фауны с поселений последней показало, что её представители впервые создали модель кочевого скотоводства с доминированием в стаде овец (63—64 %) при определённой доле коней (до 13-13) и крупного рогатого скота. Представители посттрипольских культур, как показывают исследования последнего десятилетия, сосуществовали с раннеямным и, вероятно, раннекатакомбным населением.

В одном из дмитровских курганов в Запорожье была найдена деревянная повозка катакомбников с целиком сохранившимся колесом возрастом 5 тысяч лет. Двухколёсная повозка с сохранившимся колесом диаметром 0,6 м известна из катакомбного погребения «Тягунова Могила» (ок. 5 тыс. л. н.) в запорожском селе Марьевка. Оба колеса двухколёсной деревянной арбы из Сторожевой могилы ямной культуры под Днепропетровском (III тысячелетие до н. э.) были сделаны из сплошного куска дерева, рассечённого продольно, с круглыми отверстиями для оси и толстыми ступицами.

У представителя среднестоговской культуры из хутора Александрия (Харьковская область, левый берег реки Оскол), жившего 6200 лет до настоящего времени, определена Y-хромосомная гаплогруппа R1a1a1-M417 и митохондриальная гаплогруппа H2a1a.

Бронзовый век 
Для периода бронзового века исследователи насчитывают порядка 20 археологических культур, в частности, территориям центральной части характерна белогрудовская культура. Считается, что в этот период произошло окончательное разделение праиндоевропейской общности и началась экспансия этих племён на восток, запад и юг. Закончился бронзовый век катастрофой, вызванной вторжением в страны Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья народов моря из Балканского региона, в том числе, возможно, племена сабатиновской культуры (юг Украины). Сосницкая культура 2-го тыс. до н. э. приходит на смену среднеднепровской культуре и вместе с тшинецкой и комаровской культурами включается тшинецкий культурный круг.

Комаровская культура была распространена в Прикарпатье, Западной Подолии, на Волыни, в Среднем Побужье (территория современной Западной Украины), частично на правобережье Среднего Приднепровья в XV—XII веках до н. э., на западе — до VIII—VII веков до н. э. Культура Ноуа (XIII—XI вв. до н. э.) была распространённая в Центральной и Восточной Румынии, Молдавии и в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях. В X—VIII вв. до н. э. просторы Бовшева заселяют племена голиградской культуры фракийского гальштата.

Бондарихинская культура финального бронзового и раннего железного веков (XI—IX вв. до н. э.) была распространена от Днепровского левобережья до верхнего и среднего течения Северского Донца.

Культура Сучу-де-Сус среднего бронзового века входила в состав юго-восточной подгруппы круга культур полей погребальных урн. Гава-голиградская культура (гавская культура) конца бронзового — начала железного века (гальштатского периода) датируется серединой VII века до н. э.

Железный век 
Около 1500 до н. э. на территории Украины появились кочевые племена. Одним из них были киммерийцы (IX—VII ст. до н. э.), о которых имеются упоминания в письменных источниках.

В 1100—600 годах до нашей эры высоцкая культура занимала небольшое пространство на территории Тернопольской области и частично Львовской области в верховьях Западного Буга и верхних притоков Припяти.

Предскифская черногоровская культура раннего железного века существовала в Северном Причерноморье в IX—VII веках до н. э.

Скифы, ираноязычный народ из Центральной Азии, в VII веке до н. э. вытеснили киммерийцев из украинских степей. Приблизительно в тот же самый период греки начали основывать первые колонии в Северном Причерноморье. Скифы создали первое централизованное государство на территории Украины. Около 200 годов до н. э. скифов вытесняют сарматы.

Зарубинецкая культура характерна для северо-запада Киевщины 3 века до н. э. — 3 века н. э. Кельты (латенская культура) были распространены на территории Западной, Центральной и Южной Украины (Бовшев на Ивано-Франковщине, Мукачево в Закарпатье, Залесье на Киевщине, Парутино в Николаевской области).

Поянешти-лукашевская культура датируется рубежом ІІІ—ІI вв. до н. э. — первой половиной 1-го тысячелетия нашей эры.

В поселениях липицкой культуры (I—III века) население занималось земледелием (о чём свидетельствуют долгосрочные жилища и наличие больших хозяйственных ям) и скотоводством. Большинство учёных считают их ответвлением одного из дакийских племён.

С начала нашей эры 

В III веке н. э. на территорию Украины переселяются готы, которые здесь создают своё королевство — второе государственное образование на территории Украины. В 375 году готы терпят поражение от гуннов и переселяются на Запад. Держава гуннов, потерпев несколько поражений от римлян и союзников, быстро утрачивает силу и распадается. Время готов на территории Украины и юга России, по мнению М. Гимбутас и М. Б. Щукина, представлено черняховской археологической культурой, которую также называют «киевской культурой» и которая существовала на рубеже II—III вв. — рубеже IV—V вв. При этом сами готы составляли лишь верхний, правящий слой данной культуры, тогда как основной этнический слой мог быть балто-славянским.

После нашествия гуннов гегемония над территорией Украины переходит к славянским племенам антов и склавинов, представленных соответственно пеньковской (также частично колочинской) и пражско-корчакской археологическими культурами. На археологическом памятнике Кодин преображение прослеживается культуру карпатских курганов постепенно в пражскую культуру.

В конце VII века пражско-корчакская культура в восточной части своего ареала сменяется лука-райковецкой культурой (см. Райковецкое городище), просуществовавшей до конца IX века.

На рубеже VII—VIII веков Киев по уровню социально-экономического развития был, по сравнению с синхронным Пастырским городищем, рядовым поселением. С разгромом Пастырского городища и с глубоким проникновением кочевников-носителей перещепинской культуры в лесостепь, достигших Киевщины, связан Киевский клад, найденный 1892 году.

В VII веке союзом восточнославянских племён на территории Западной Волыни (возможно дулебами, волынянами или хорватами) в верховьях Западного Буга у истоков Серета было построено большое и хорошо укреплённое поселение Плиснеск, от которого сохранилось городище с курганным могильником, окружённое системой земляных валов и рвов общей длиной около 7 км (площадь ок. 300 га в IX—X веках). Это самый крупный памятник древнерусских фортификационных сооружений. Большое число уникальных находок свидетельствует о связях Плеснеска этого времени с Великой Моравией и поморскими славянами, раннем христианстве уже в IX веке, фортификационном строительстве и развитии ремесла. Через Плеснеск проходил торговый путь, связывавший Среднее Поднепровье с Великой Моравией и Германией. Также в Плеснеске существовал языческий культовый центр.

Вскоре большая часть территории Украины попадает в зависимость от Хазарского каганата (салтово-маяцкая культура). В VIII веке Битицкое городище заняло в Среднем Поднепровье место потестарно-экономической «столицы», такое же, которое Пастырское городище занимало среди памятников пеньковской культуры на рубеже VII—VIII веков.

В первой трети IX века погибли поселения волынцевской культуры на Старокиевской горе, Ходосовка I, Обухово и Битицкое городище.

В VIII—X веках у славянского населения лесостепей Левобережья Днепра (Черниговская, Сумская области) выделяется роменско-борщёвская культура.

Субботцевский горизонт памятников в Поднепровье (Субботцы, Коробчино, Манвеловка, Волосское, Воробьёвка, Твердохлебов, Крылоса, Бабичи) демонстрирует наиболее сильные связи с венгерской материальной культурой.

По характеру и деталям погребальной обрядности труположения в Киеве и на Среднем Поднепровье имеют прямые аналогии в раннехристианских памятниках на территории Великой Моравии в Скалице, Старом месте, Микульчице, Поганьско (близ Бржецлава), Стара-Коуржим,  и Желенках. В большинстве погребений конца IX — начала X века в Киеве и на Среднем Поднепровье тело покойного было помещено в могильную яму головой на запад, что характерно для славян.

C cередины X века в Поднестровье, Поднепровье и на Волыни стали работать мастера, изготовлявшие украшения на основе подунайских прототипов и с применением техник, привнесённых из Дунайского региона.

В IX—начале XI века в Верхнем Приднестровье существовал окружённый мощными земляными валами и рвами город белых хорватов Стольско площадью 250 га (Киев тогда имел площадь 9,7 га).

В Искоростене хронологические признаки указывают на время разгрома на Городища I — середину X века.

В IX—XIII веках в Медоборах на берегу реки Збруч находился Збручский культовый центр, который имел сложную структуру и состоял из трёх городков-святилищ (Бохит, Звенигород, Говда) на правом берегу Збруча и, возможно, одного святилища на левом берегу Збруча (Иванковцы, урочище Замчище).

Примечания

Литература 

 Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья. — Киев, 1990.
 Археология Украинской ССР. — К. 1985.
 Березанская С. С. Цвек Е. В. Клочко В. И. Ляшко С. Н. Ремесло эпохи энеолита — бронзы на Украине. — Київ, 1994. — 189с.
 Бибиков С. Н. О ранних формах ремесленного производства. — Домашние промыслы и ремесло. — Л. 1970.
 Бунятян К. П., Мурзін В. Ю., Симоненко О. П. На світанку історії. Київ, «Альтернатива», 1998.
 Відейко М. Ю. Україна: від Трипілля до Антів. — Київ, «Кріон», 2008.
 Давня історія України. — Київ, 1997.
 Даниленко В. Н. Неолит Украины: Главы древней истории Юго-Восточной Европы, Киев: Наукова думка, 1969.
 Долуханов П. М. Тимофеев В. И. Абсолютная хронология неолита Евразии. — Проблемы абсолютного датирования в археологии. — М. 1972. — С. 28 — 75.
 Енциклопедія Трипільскої цивілізації, в 2 тт. Київ, 2004.
 Залізняк Л. Л. Передісторія України Х — V тис. до н. е. — К.: Бібліотека українця, 1998. — 307 с.
 Коробкова Г. Ф. Хозяйственные комплексы ранних земледельческо-скотоводческих обществ Юга СССР. — Л. 1987
 Котова Н. С. Мариупольская культурно-историческая область. — Луцк, 1994.
 Кременецкий К. В. Палеоэкология древнейших земледельцев и скотоводов Русской равнины. — М. 1991.
 Круц В. А. 1977 — Позднетрипольские памятники Среднего Поднепровья. — Киев, 1977. — 160с.
 Круц В. А. К истории населення трипольской культуры в междуречье Южного Буга и Днепра. — Первобытная археология. Материалы и исследования. — Киев, 1989. — С. 117—132.
 Мезенцева Г. Дослідники археології України. — Чернігів, 1997.
 Мовша Т. Г. Взаїмовідносини степових і землеробських культур в епоху енеоліту — ранньобронзового віку. — Археологія, 1993, N 3. — С. 36 — 51.
 Пашкевич Г. А. Палеоэтноботанические находки на территории Украины. (Неолит — бронза) — Каталог. — К. 1991. — 48 с.
 Первобытная археология. Поиски и находки. — Киев, 1980.
 Рындина Н. В., Дегтярёва А. Д. Энеолит и бронзовый век. М. МГУ, 2002.
 Словник-довідник з археології. — Київ, 1996.
 Субботин Л. В. Памятники культуры Гумельница Юго — Запада Украины. — К. 1983.
 Телегін Д. Я. Основні періоди історичного розвитку населення території України у V — першій половині III тис. до н. е. Археологія, 1992. — N 4. — C. 3 — 11; N 1. — C. 15 — 23.
 Черных Е. Н. Металлургические провинции и периодизация эпохи раннего металла на территории СССР. — СА, 1978. — N 4. — C. 53 — 82.
 Черныш Е. К. Энеолит Правобережной Украины и Молдавии. — Энеолит СССР. — М. 1982. — С. 171—175, табл. 8 — 10.
 Шапошникова О. Г. Эпоха раннего металла в степной полосе Украины. — В кн. : Древнейшие скотоводы степей Юга Украины. — К. 1987.
 
 Янушевич З. В. Культурные растения Юго-Запада СССР по палеоботаническим данным. — Кишинёв, 1976.
 Parzinger H. Studien zur Chronologie und Kulturgeschichte der Jungstein, Kupfer- und Frühbronzezeit zwischen Karpaten und Mittlerem Taurus. — Mainz am Rhein, 1993. — RGF. — B. 52. — T. 1 — 2.

Археология по странам